Инес Родригез има више значења:

 Инес Родригез, Сан Антонио (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Инес Родригез (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику